Az EF Education–EasyPost (UCI csapatkód: EFE) egy amerikai profi kerékpárcsapat. Jelenleg UCI WorldTeam besorolással rendelkezik. A csapat 2015-ös szezonra egyesült a korábbi olasz csapattal, a Cannondale Pro Cyclinggal. Legismertebb versenyzői Esteban Chaves, Rigoberto Urán és Magnus Cort.

Keret (2023)

Külső hivatkozások 
Hivatalos oldal 

Kerékpárcsapatok
Kerékpársport az Amerikai Egyesült Államokban